Hieronymus Bosch – pittore olandese del XV e XVI secolo
 Hieronymus Bosch – cortometraggio del 1963 diretto da François Weyergans
 Hieronymus Bosch – documentario del 2003 diretto da Adrian Maben